Искрино — название населённых пунктов в России:
 Искрино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Искрино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Искрино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Искрино — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Искрино — деревня в Старицком районе Тверской области.